2.HNL u sezoni 2017./18. je natjecanje za drugoligaške hrvatske klubove. Liga se sastoji od 12 momčadi. Igra se trokružnim sustavom, znači svaka momčad sa svakim 3 puta (igra se 33 kola). Sezona je počela 18. kolovoza 2017., a završava u svibnju 2018. godine.  Prvak ove lige ako bi imalo licenciju za nastup u 1. HNL ima direktan ulazak, dok drugoplasirana momčad ide u kvalifikacije s 9. momčadi iz 1. HNL. Za sezonu 2018./19. je predviđeno širenje 2. HNL na 16 momčadi.  
Prvak je postala "Gorica" iz velike Gorice, koja je tako ostvarila plasman u 1. HNL, dok je "Varaždin" ostvario kvalifikacije za 1. HNL.

Momčadi 

  

 Dinamo II - Zagreb
 Dugopolje - Dugopolje
 Gorica - Velika Gorica 
 Hajduk II - Split
 Hrvatski dragovoljac - Zagreb
 Kustošija - Zagreb 
 Lučko - Lučko
 Novigrad - Novigrad
 Sesvete - Sesvete
 Solin - Solin
 Šibenik - Šibenik
 Varaždin - Varaždin

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom (1. – 11. kolo) i trećem (23. – 33. kolo) krugu lige  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom (12. – 22. kolo) krugu lige 

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!DIN !!DUG !!GOR !!HAJ !!HRD !!KUS !!LUČ !!NOV !!SES !!SOL !!ŠIB !!VAR 
|- 
|DIN ||align="left"|Dinamo II 
|bgcolor="gainsboro"| ||4:0 ||1:0, 1:0  ||1:2, 0:2  ||1:0 ||2:1, 4:0  ||3:0 ||1:0 ||0:2, 0:2  ||1:0, 2:1  ||3:1, 2:0  ||1:2 
|-
|DUG ||align="left"|Dugopolje 
|1:1, 2:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:1 ||2:0, 1:3  ||1:0 ||2:0, 2:2  ||1:0 ||2:0 ||0:1, 0:1  ||1:0, 0:1 ||2:0, 1:1 ||1:1 
|-
|GOR ||align="left"|Gorica 
|0:2 ||2:1, 2:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:0 ||1:0, 3:1 ||1:0 ||1:1, 2:0 ||5:2, 1:0 ||1:0 ||2:0 ||1:0, 1:1 ||1:2, 4:2 
|-
|HAJ ||align="left"|Hajduk II 
|0:1 ||1:0 ||1:1, 4:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1, 1:1 ||2:0 ||0:2, 3:0 ||5:1, 0:1 ||1:1, 0:1 ||1:0 ||0:1, 2:0 ||0:2 
|-
|HRD ||align="left"|Hrvatski dragovoljac 
|0:0, 1:2 ||3:3, 1:2 ||1:0 ||1:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:1 ||2:2 ||2:1, 1:3 ||2:2 ||1:2, 1:0 ||1:1 ||1:2, 0:1 
|-
|KUS ||align="left"|Kustošija 
|0:1 ||2:1 ||1:1, 1:2 ||1:0, 2:0 ||1:1, 1:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:0, 1:0 ||0:1 ||0:1, 4:0 ||1:1 ||0:1 ||1:0 
|-
|LUČ ||align="left"|Lučko 
|1:1, 0:1 ||0:0, 2:0 ||0:2 ||2:2 ||1:1, 2:3 ||2:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:2, 1:0 ||2:0 ||1:3 ||1:0 ||3:0, 2:3 
|-
|NOV ||align="left"|Novigrad 
|1:1, 1:1 ||1:2, 3:0 ||0:1 ||0:3 ||1:0 ||0:2, 0:1 ||0:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:3 ||2:0, 3:2 ||1:2 ||1:1, 0:1 
|-
|SES ||align="left"|Sesvete 
|1:1 ||0:1 ||0:0, 0:1 ||2:1 ||0:1, 2:2 ||2:0 ||2:0, 2:1 ||2:1, 5:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:1 ||2:2, 3:2 ||3:2, 0:2 
|-
|SOL ||align="left"|Solin 
|0:3 ||0:1 ||0:0, 1:1 ||1:0, 0:2 ||4:1 ||1:2, 2:4 ||0:1, 0:0 ||1:1 ||4:2, 3:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||0:0 
|-
|ŠIB ||align="left"|Šibenik 
|0:0 ||1:2 ||1:2 ||0:3 ||3:1, 2:1 ||1:0, 2:3 ||0:0, 3:0 ||1:1, 3:2 ||1:0 ||1:1, 2:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 
|-
|VAR ||align="left"|Varaždin 
|2:0, 2:1 ||1:0, 2:0 ||3:0 ||2:2, 0:1 ||0:2 ||1:1, 2:0 ||1:0 ||0:0 ||0:2 ||2:0, 6:0 ||'0:0, 4:3 ||bgcolor="gainsboro"|
|}Kompletni rezultati. Ažurirano 22. svibnja 2018.  
Izvori:  
 sportnet.hr; 
 hns-cff.hr 

 Rezultati 

 Najbolji strijelci 
Izvori:  
 
 

Strijelci 10 i više golova:
 16 golova
 Domagoj Drožđek (Varaždin)
 13 golova 
 Kristijan Lovrić (Kustošija) 
 11 golova 
 Borna Miklić (Dinamo II)
 Valentino Majstorović (Hrvatski dragovoljac)

 Kvalifikacije za 1. HNL 2018./19.  "Istra 1961" je ostala u 1. HNL 
 Izvori: 

 Kvalifikacije za 2. HNL 2018./19.  nisu održane''

Unutrašnje poveznice 
 Druga hrvatska nogometna liga
 1. HNL 2017./18.
 3. HNL 2017./18. 
 3. HNL – Istok 2017./18.  
 3. HNL – Jug 2017./18.
 3. HNL – Zapad 2017./18. 
 4. rang HNL-a 2017./18. 
 5. rang HNL-a 2017./18. 
 6. rang HNL-a 2017./18. 
 7. rang HNL-a 2017./18. 
 8. rang HNL-a 2017./18. 
 Hrvatski nogometni kup 2017./18.

Vanjske poveznice 
 službene stranice 
 Hrvatski nogometni savez, 2. HNL

Izvori 
 druga-hnl.com, raspored i rezultati natjecanja 
 druga-hnl.com, ljestvica 
 druga-hnl.com, popis strijelaca 
 hns-cff.hr, Druga HNL
 scoresway.com, 2. HNL 2017./18.
 sportnet.hr, Druga HNL 2017/18 - Ljestvice
 sportnet.hr, Druga HNL 2017/18 - Rezultati
 

 

2017-18
 2